"Devil", do inglês, significa Diabo ou demônio. O termo pode também referir-se a:

Personagens 

 Devil (The Phantom), o lobo companheiro do Fantasma
 Devil (Tekken), personagem da série Tekken cujo alter-ego é Kazuya.
 Devil Jin, personagem da série Tekken cujo alter-ego é Jin Kazama.

Música 

 Devil (álbum de Babes in Toyland)
 "Devil" (canção de Stereophonics)
 "Devil" (canção de Gothminster)
 "Devil" (canção de Die Ärzte)
 Devils (álbum de The 69 Eyes)
 Devils (álbum de Xmal Deutschland)
 "Devil Jin" (canção de Renan Jackson)

Filmes
 Devil (filme), filme de 2010 dirigido por John Erick Dowdle.

Outros 

 DevIL (originalmente OpenIL), uma biblioteca de imagens livres
 The Devil (carta), a 15º carta trunfo no Tarot
 New Jersey Devils, um time de hockey no gelo da Liga Nacional de Hockey

Desambiguação